Наде́жда Оле́говна Сысо́ева (род. 10 июля 1984, Красноярск, СССР) — российская актриса юмористического жанра, певица, телеведущая. Участница шоу «Comedy Woman». Её амплуа — стереотипная глупенькая блондинка Наденька.

Биография 
Надежда Сысоева родилась 10 июля 1984 года в Красноярске. В школе принимала участие в различных театральных постановках. 

С 2002 года выступала за красноярскую команду КВН «Территория Игры». 

Окончила Красноярский университет цветных металлов и золота по специальности «экономика и управление на предприятии». Была участницей конкурса «Мисс Красноярск-2007».

В 2007 году переехала в Москву и стала участницей женского шоу «Comedy Woman» на телеканале ТНТ. Её амплуа в шоу — стереотипная глупенькая блондинка Наденька. Также в рамках этого же шоу выступала в группе «Супермаркет любви» вместе с Марией Кравченко и Екатериной Барановой. 

В 2010 году принимала участие в съёмках шоу «Незлобин и Гудков», которое выходило на телеканале MTV.

В начале 2013 года открыла магазин одежды для стройных женщин в Москве на территории фабрики «Красный Октябрь».

22 декабря 2014 года под псевдонимом «Надюля» выпустила свой первый видеоклип «Почувствуй».

C 2016 года является ведущей программы «Модная полиция», выходящей на телеканале СТС Love.

16 ноября 2016 в рамках проекта «Надюля» выпустила новый сингл «Пати у Надюли».

Личная жизнь 
В 2011 году встречалась с участником шоу «Comedy Club» Павлом Волей. В 2012—2015 годах встречалась с участником группы «Банд’Эрос» Романом Паном, в 2016—2018 годах — с кино- и телепродюсером Ильёй Бачуриным.

Увлекается шоппингом. Любит кататься на роликах, велосипеде, самокате и мопеде. Занимается скалолазанием и подводным плаванием. На вечеринках часто выступает в роли диджея.

Видеоклипы 
  — «Почувствуй»
  — «Пати у Надюли»

Фильмография 
  — Самый лучший фильм 3-ДЭ — селебрити
  — Универ. Новая общага — 
  — Одноклассницы — будущая жена
  — Одноклассницы: Новый поворот — будущая жена
  — Максимальный удар — Девушка у бассейна в сигарном клубе
  — Трудности выживания — Лена
  — Чума! — Матильда
  — Дракулов — вампирша
  — Снегурочка против всех — Снегурочка
  — Хочу замуж — Анастасия Стежко

Примечания

Ссылки 
 Надежда Сысоева на сайте Comedy Woman

Игроки Высшей лиги КВН
Игроки Премьер-лиги КВН
Выпускники Государственного университета цветных металлов и золота
Комедиантки России